Пётр Фадеев:
 Фадеев, Пётр Александрович (1837—1904) — русский инженер, директор Департамента шоссейных и водяных сообщений, действительный статский советник.
 Фадеев, Пётр Александрович (род. 1972) — российский журналист, радио- и телеведущий.
 Фадеев, Пётр Евгеньевич (род. 1967) — российский журналист; в медиаотрасли с 1988 г.; работал в качестве корреспондента ряда зарубежных и российских СМИ; 1997—1998 — обозреватель газет «Русский телеграф»; 1998—2000 — обозреватель газеты «Известия»; 2001—2004 — главный редактор еженедельного журнала «Русский Фокус», главный редактор газеты «Газета» (2005—2008); генеральный директор издательского дома «Инфомейкер».
 Фадеев, Пётр Мамонтович (1886—1942) — русский лётчик, авиаконструктор, один изобретателей воздушного велосипеда.